

Persone 
 Fujihiko Hosono – fumettista giapponese
 Goshi Hosono – politico giapponese
 Haruomi Hosono – musicista e produttore discografico giapponese
 Hideo Hosono – scienziato giapponese
 Masabumi Hosono – funzionario giapponese
 Masayo Hosono – doppiatrice giapponese
 Yumiko Hosono – doppiatrice giapponese

Altro 
 Stazione di Hōsono – stazione ferroviaria di Matsukawa